11-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 20 по 27 августа 1966 года в Утрехте (Нидерланды). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Всего было разыграно 23 комплекта наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)

1966
Август 1966 года
Чемпионаты Европы в 1966 году
Международные спортивные соревнования в Утрехте
Спорт в Нидерландах в 1966 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах